Melay (Haute-Marne)
 Melay (Maine-et-Loire)
 Melay (Saône-et-Loire)
 Ternuay-Melay-et-Saint-Hilaire